Алекса́ндр Фили́ппович Медве́дев (20 июля 1916 — 29 августа 1984) — советский археолог, специалист по средневековому оружию, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии, лауреат Государственной премии (1970).

Биография 
Родился 20 июля 1916 на территории нынешней Тульской области. Родители умерли рано, уже в 9 лет Александр Филиппович остался сиротой. В 1930 году переезжает в Москву, где получает специальность переплётчика. В 1939 году поступил на исторический факультет МГУ.

С началом Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в дивизию Народного Ополчения. В июле-октябре сражался на Западном фронте. В октябре 1941 г. принимал участие в боях за Москву под Ельней, попал в окружение, но вместе с отрядом ополчения вышел из него под Вязьмой. После этого снова вернулся к учёбе и в 1944 году с отличием окончил кафедру археологии Исторического факультета МГУ (научный руководитель — А. В. Арциховский). С 1944 по 1947 там же обучался в аспирантуре.

В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию «Древнерусские лучники и их оружие».

С 1947 г. и до своей смерти работал в ИА АН СССР.

С 1947 по 1965 год являлся одним из основных научных сотрудников Новгородской Археологической экспедиции. В этот период А. Ф. Медведев руководил работами на Неревских (см. Неревский конец) VI (1952—1953), VIII (1953—1954), XVII (1955—1956), XXII (1957—1958), XXVIII (1959), XXXII (1961) раскопах, а в 1963 г. Ильинским раскопом. Соавтор отчёта НАЭ за 1960.

В 1966 г. под руководством А. Ф. Медведева были начаты масштабные раскопки в Старой Руссе, которые он вёл до 1978 г. . Особенностью методики А. Ф. Медведева являлась, с одной стороны, небольшая площадь исследованных участков, с другой — большой территориальный охват. Результаты этих работ дали первые представления о распространении и мощности культурного слоя на одном из важнейших археологических памятников Новгородской земли. Помимо богатой вещевой коллекции ставшей основой археологических фондов Старорусского музея, были получены материалы об особенностях средневековой застройки и древней топографии Старой Руссы. Новые возможности для реконструкции истории города открыли находки берестяных грамот (в 1966 г. в раскопе I, располагавшемся на территории Старорусского курорта, была обнаружена первая береста). А. Ф. Медведев не успел обобщить материалы раскопок, однако, в предварительных публикациях он неоднократно отмечал, что во второй половине XII века летописная Руса была уже высокоразвитым ремесленным и торговым центром.

Кроме Новгорода и Старой Руссы Медведев также проводил раскопки в Москве (1949—1951 гг.) и Городце на Волге (1960, 1962 гг.). В 1983—1984 гг. продолжил работу в составе Новгородской археологической экспедиции.

Научные достижения 
С именем А. Ф. Медведева прежде всего связано изучение гидротехнических сооружений Новгорода и истории оружия (прежде всего ручного метательного вооружения), начало систематического изучения культурного слоя Старой Руссы (до того времени практически неисследованной археологами) и введение в научный оборот полученных при этом материалов.
Автор отчётов о раскопках в Старой Руссе за 1966—1968, 1970, 1976, 1978 гг., соавтор отчётов за 1969 г., 1972, 1974. Является автором одной монографии и около 50 статей, заметок и научно-популярных работ. Главный научный труд его жизни — это свод восточно-европейским материалов о ручном метательном оружии. Данная работа не имеет аналогий и не утратила научного значения до наших дней.

Публикации 
 К ИСТОРИИ КОЛЬЧУГИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. XLIX 1953.
 Водоотводные сооружения и их значение в благоустройстве Новгорода Великого // МИА № 55. М., 1956;
 Оружие Новгорода Великого // МИА № 3. М., 1959;
 Древнерусские писала X—XV вв. // Советская археология, 1960, № 2;
 Ближневосточная и золотоордынская поливная керамика из раскопок в Новгороде // МИА № 117. М., 1963.
 Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII—XIV вв.  //Археология СССР. Свод археологических источников. Е1-36. М.1966;

Примечания 

Сотрудники Института археологии РАН
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны
Историки оружия